Ernst August av Hannover (på tyska Ernst August von Hannover, på engelska Ernest Augustus of Hanover) eller Ernst August av Braunschweig-Lüneburg kan syfta på följande personer, vilka alla är medlemmar av det tyska (ej längre regerande) furstehuset Hannover:

* Ernst August av Hannover (1629–1698), kurfurste av Hannover, hertig av Braunschweig-Lüneburg, furstbiskop av Osnabrück
 Ernst August av Hannover (1674–1728), furstbiskop av Osnabrück och hertig av York
 Ernst August, kung av Hannover (1771–1851), kung av Hannover, hertig av Cumberland och Teviotdale
 Ernst August, kronprins av Hannover (1845–1923), prins av Storbritannien och Irland, kronprins av Hannover, hertig av Braunschweig-Lüneburg, hertig av Cumberland och Teviotdale och earl av Armagh
 Ernst August, hertig av Braunschweig (1887–1953), regerande hertig av Braunschweig-Lüneburg
 Ernst August av Hannover (1914–1987), överhuvudet av huset Hannover 
 Ernst August av Hannover (född 1954), överhuvudet av huset Hannover (gift med Caroline av Monaco)
 Ernst August av Hannover (född 1983), dennes son